Kurt hace referencia a:

Kurt Cobain, cantante, compositor, y guitarrista de la banda de grunge Nirvana;
Kurt Angle, luchador profesional de la promoción TNA;
Kurt Lewin, psicólogo alemán;
Kurt Waldheim, diplomático y político austriaco.
Kurt Schmidt, oficial alemán
Kurt, cantante mexicano.